Ayako – nome proprio di persona giapponese femminile
Ayako – manga di Osamu Tezuka
Ayako Moriya – principessa giapponese